Il doppio  del Gastein Ladies 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká erano le detentrici del titolo, ma la Hlaváčková non ha partecipato.

La Hradecká ha fatto coppia con Anabel Medina Garrigues e ha battuto in finale Timea Bacsinszky e Tathiana Garbin 6–7(2), 6–1, [10–5].

Teste di serie

  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinali)
 Lucie Hradecká /  Anabel Medina Garrigues (campionesse)
 
  Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (semifinali, ritiro a causa di un infortunio alla schiena per la Görges)
  Timea Bacsinszky /  Tathiana Garbin (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gastein Ladies 2010